Áptera (cidade) — antiga cidade minoica, greco-romana e bizantina no noroeste de Creta, Grécia

 Áptero — designação entomológica para animais sem asas

Aptera Motors — empresa de automóveis norte-americana encerrada em dezembro de 2011, antecessora da Zaptera USA e da Aptera USA

Biologia
Apteromantis aptera — espécie de inseto da família Mantidae
Inga aptera — espécie vegetal da família Fabaceae

Ver também

Desambiguações de biologia